Klina – miasto w Kosowie
 Klina – gmina w Kosowie, z siedzibą w ww. mieście
 klina, ekoklina – pojęcie stosowane w biologii
 Klina (rzeka) – rzeka w Kosowie